Avance kan syfta på:

Idrottsföreningar 
 BK Avance, boxningsklubb i Karlskoga

Fartyg 
 Apu (isbrytare, 1899), tidigare Avance

Segelbåtar 
 Ett antal segelbåtsmodeller av Peter Norlin
Avance 24
 Avance 245
 Avance 33
 Avance 36
 Avance 418 (konstruerad av Sparkman & Stephens)

Övrigt
 Avance, varumärke tändkulemotorer tillverkade av J.V. Svensons Motorfabrik